Rogača je lahko:
 Rogača, Lučani (Srbija)
 Rogača, Sopot (Srbija)